Гоши́це () — название населённых пунктов в Польше.

 Гошице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства
 Гошице — село в Кендзежинско-козельском повяте Опольского воеводства